Jeux olympiques de 1960 peut faire référence à :
Les Jeux olympiques d'hiver de 1960, qui ont eu lieu à Squaw Valley, en Californie, aux États-Unis ;
Les Jeux olympiques d'été de 1960, qui ont eu lieu à Rome, en Italie.